Пётр Пономаре́нко:
 Пономаренко, Пётр Андреевич (1929—2005) — советский футболист и футбольный тренер.
 Пономаренко, Пётр Михайлович (1905—1984) — краевед, основатель Венгеровского районного краеведческого музея.